Paludan Müllers Vej er et dansk vejnavn og refererer bl.a. til følgende:

 Paludan Müllers Vej (Aalborg)
 Paludan-Müllers Vej (Aarhus)
 Paludan Müllers Vej (Frederiksberg)
 Paludan-Müllers Vej (Haderslev)
 Paludan Müllers Vej (Odense)